Član je izraz koji se koristi za:
 pripadnika neke društvene grupe (npr. porodice, političke stranke);
 dio nekog pravnog dokumenta kao što je ustav, zakon ili ugovor;
 član (matematika)
 gramatički član.

Vidi još 
 Članak